Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1981 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 3 de maig del 1981.

Classificació

Altres 
 Pole: Gilles Villeneuve 1' 34. 523

 Volta ràpida: Gilles Villeneuve 1' 48. 064 (a la volta 46)

Referències 
 

San Marino
1981